Alfonso Cuarón – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, direttore della fotografia e montatore messicano
 Carlos Cuarón – regista e sceneggiatore messicano, fratello di Alfonso
 Jonás Cuarón – sceneggiatore e regista messicano, figlio di Alfonso